Amerikai Egyesült Államok
 Merritt (Dél-Dakota)
 Merritt (Kalifornia)
 Merritt (Missouri)
 Merritt (Washington)

 Kanada
 Merritt (Brit Columbia)

Nevek
 Merritt (keresztnév)
 Merritt (vezetéknév)